José Name puede referirse a:

 José David Name, político colombiano, nacido en Barranquilla, en 1968. 
 José Name Terán, político y abogado colombiano, nacido en Sincelejo, en 1936.